76. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  7–12 października 2003 w kanadyjskim mieście Hamilton. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1974). Jedynie Szwedka Susanne Ljungskog w wyścigu ze startu wspólnego oraz Rosjanin Michaił Ignatjew w jeździe indywidualnej na czas juniorów zdołali obronić tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Holender Loes Markerink, który zdobył dwa medale (złoty i srebrny). Zwycięzca indywidualnej jazdy na czas Brytyjczyk David Millar został zdyskwalifikowany za stosowanie środka dopingującego (EPO).

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 5. miejsca przez Magdalenę Zamolską w jeździe indywidualnej na czas juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 674 osoby (184 kobiet i 490 mężczyzn) z 54 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Francja (37 osób), Niemcy (36) i Włochy (36). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 25 osób (15 zawodników i 10 zawodniczek) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2003 w kolarstwie
2003 w Kanadzie
Kolarstwo w Kanadzie